

Patronymie 

 Saint Henry Walpole (1558-1595), prêtre jésuite anglais, un des Quarante martyrs d'Angleterre et de Galles ;
 Horace Walpole (1717-1797), fils de Robert Walpole, homme politique et écrivain ;
 Hugh Walpole (1884-1941), écrivain britannique ;
 John Walpole (1787-1859), soldat et diplomate ;
 Robert Walpole (1676–1745),  d'Orford et homme d'État britannique ;
 Robert Walpole (érudit) (1781-1856) ;
 Spencer Walpole (1830–1907), historien et homme politique anglais ;
 Robert Walpole (10e baron Walpole) (1938-2021), homme politique britannique.

Toponymie 

 Walpole, Australie-Occidentale, Australie ;
 Walpole, Massachusetts, États-Unis ;
 Walpole, New Hampshire, États-Unis ;
 Walpole, Suffolk, Royaume-Uni ;
 Walpole Park, un parc londonien.

 Deux îles portent le nom d'« île Walpole » :
 Île Walpole, île et réserve indienne canadienne du lac Sainte-Claire, en Ontario ;
 Île Walpole, île française inhabitée, à l'est de la Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique.

Divers 
 Bibliothèque Lewis-Walpole, bibliothèque située à Farmington, au Connecticut.